Existen varias Facultades de derecho en el mundo. Algunas de las cuales son:

Facultades universitarias

Argentina 
 Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario.
 Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
 Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata.
 Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
 Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán.

Brasil 
 Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo.

Chile 
 Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
 Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
 Facultad de Derecho de la Universidad Central de Chile.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
 Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

Colombia 
 Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia.
 Facultad de Derecho de la Universidad Libre (Colombia).
 Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
 Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana.

España 
 Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto.
 Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.
 Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.
 Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona.
 Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Vigo.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante.
 Facultad de Derecho de la Universidad Pública de Navarra.
 Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Granada.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Almería.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Gerona.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha.
 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria.
 Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva.
 Facultad de Derecho de la Universidad de León.
 Facultad de Derecho, Economía y Turismo de la Universidad de Lérida.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra.
 Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas.
 Facultad de Derecho de la Universidad Ramon Llull.

México 
 Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.
 Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
 Facultad de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Guadalajara.
 Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.
 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Perú 
 Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
 Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Uruguay 
 Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UdelaR).

Venezuela 
 Facultad de Derecho de la Universidad Arturo Michelena.
 Facultad de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua.
 Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello.
 Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Táchira.
 Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo.
 Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (Venezuela).
 Facultad de Derecho de la Universidad de Margarita.
 Facultad de Derecho de la Universidad del Zulia.
 Facultad de Derecho de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín.
 Facultad de Derecho de la Universidad Fermín Toro.
 Facultad de Derecho de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho.
 Facultad de Derecho de la Universidad José María Vargas.
 Facultad de Derecho de la Universidad Metropolitana.
 Facultad de Derecho de la Universidad Monteávila.
 Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos.
 Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora.
 Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Urdaneta.
 Facultad de Derecho de la Universidad Santa María.

Otros 
 Facultad de Derecho, estación de subte de Buenos Aires.